Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Sieczkowski – polski oficer
 Józef Sieczkowski – polski inżynier budownictwa, architekt
 Michał Sieczkowski – polski aktor telewizyjny, teatralny i filmowy, reżyser
 Zdzisław Sieczkowski – polski oficer
 Tomasz Sieczkowski - polski filozof